Лос Ерерос има више значења:

 Лос Ерерос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Ерерос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ерерос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику